André Mollen – bobbista svizzero
 Jean Mollen – bobbista svizzero
 Jenny Mollen – attrice statunitense